Leosia (osada)
 Leosia (przystanek kolejowy)
 Leosia – album jazzowy Tomasza Stańko
 zdrobnienie imienia Leona lub Leonia

Zobacz też 

 Young Leosia